Шастунов — русская фамилия. Известные носители:

 Шастуновы — русский княжеский род, отрасль князей Ярославских.
 Шастунов, Владимир Дмитриевич (ум. после 1604) — князь, сын боярский и голова, затем дворянин московский и воевода.
 Шастунов, Дмитрий Семёнович (ум. 1563) — окольничий (1538), боярин (1560) и воевода.
 Шастунов, Иван Дмитриевич Большой (ум. после 1582) — князь, сын боярский и голова, затем дворянин московский и воевода.
 Шастунов, Пётр Васильевич Великий (ум. 1515/1516) — князь, дворецкий (1475), окольничий (1507) и боярин (1514), воевода.
 Шастунов, Фёдор Дмитриевич (князь) (ум. 1600) — князь, стольник и голова, затем дворянин московский и воевода.

См. также 
 Шастун, Антон Андреевич (род. 1991) — российский комик, телеведущий и ютубер.
 Шатунов